WII bzw.  W II steht für:
 Wildlife Institute of India, indische Oberbehörde des Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 Arado W II, deutsches Schulungs-Wasserflugzeug

Wii steht für:
 Wii, Spielkonsole von Nintendo
 Wii U, Nachfolger-Spielkonsole der Wii

wii steht für:
 Minidien (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene Torricelli-Sprache des Maimai-Zweigs in Sandaun Province auf Papua-Neuguinea

Siehe auch:

 W2

Abkürzung